Монсоро́ ( ; ) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 125 км на схід від Нанта, 55 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Клімат

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 227 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 475,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара
 Замок Монсоро
 Музей сучасного мистецтва (Замок Монсоро)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт міста Монсоро 
 [ Розташування муніципалітету Монсоро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Мен і Луара
Монсоро